Kempner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kempner (1867–1948), deutscher Schriftsteller und Theaterkritiker, siehe Alfred Kerr
 Aubrey J. Kempner (1880–1973), US-amerikanischer Mathematiker
 Aviva Kempner (* 1946), amerikanische Dokumentarfilmerin
 Benedicta Maria Kempner (Ruth Lydia Kempner; 1904–1982), deutsche Schriftstellerin und Soziologin
 Franz Kempner (1879–1945), deutscher Staatssekretär und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Friederike Kempner (1828–1904), schlesische Dichterin
 Lydia Rabinowitsch-Kempner (1871–1935), deutsche Mikrobiologin, Ehefrau von Walter Kempner
 Maximilian Kempner (1854–1927), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Patty Kempner (* 1942), US-amerikanische Schwimmerin
 Paul Kempner (1889–1956), deutscher Bankier und Konsul
 Robert Kempner (1899–1993), deutsch-jüdischer Jurist und Rechtsanwalt, arbeitete für die Anklage beim Nürnberger Prozess
 Salomea Kempner (1880–1940 oder danach), polnische Psychoanalytikerin
 Selma Nicklass-Kempner (1850–1928), deutsche Sopranistin
 Vitka Kempner (1920–2012), polnische Widerstandskämpferin und israelische Psychologin

Sonstiges:
 Kempner (Texas), Ort in den USA
 Kempner-Reihe